Autostrada A12 steht für:

 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A12 (Italien)
 eine ehemalige Autobahn in Polen, siehe Autostrada A12 (Polen)